Osoby o tym nazwisku:
 Marek Ryżek – polski sędzia piłkarski
 Szymon Ryżek – polski koszykarz